Župnija Vrhpolje je lahko:
 Župnija Vrhpolje (Nadškofija Ljubljana)
 Župnija Vrhpolje (Škofija Koper)